Wootton ist die Bezeichnung für:

Orte in England:
 Wootton Bassett
 Wootton (Bedfordshire)
 Wootton Bridge
 Wootton (Dorset)
 Wootton (Hampshire)
 Wootton (Herefordshire)
 Wootton (Kent)
 Wootton (Lincolnshire)
 Wootton (Northamptonshire)
 Wootton Rivers
 Wootton (Shropshire)
 Wootton (Staffordshire)
 Wootton Wawen
 Wootton (Oxfordshire)
 Wootton (Hampshire)

Orte in Australien:
 Wootton (New South Wales)

Personen:
 Anthony Wootton (1935–1988), britischer Tier- und Naturbuchautor
 Barbara Wootton (1897–1988), britische Soziologin, Wirtschaftswissenschaftlerin und Kriminologin
 Bob Wootton (1942–2017), US-amerikanischer Gitarrist
 Brenda Wootton (1928–1994), britische Sängerin
 Chris Wootton (* 1988), australischer Rennfahrer
 Corey Wootton (* 1987), US-amerikanischer Footballspieler
 David Wootton (* 1952), britischer Wissenschaftshistoriker
 Frank Wootton (1914–1998), englischer Maler
 John Wootton (1682–1764), englischer Maler
 Marc Wootton (* 1975), englischer Komiker
 Scott Wootton (* 1991), englischer Fußballspieler
 Thomas Sprigg Wootton (1740–1789), Unternehmer

Siehe auch:
 Wotton